Рекен () — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Мюнстер. Входит в состав района Боркен.  Население составляет 14 094 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 77 км². Официальный код  —  05 5 54 044.

Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии